Кичево — село в Варненській області Болгарії;
 Кичево — місто в Республіці Македонії;
 Кичево — община в Македонії.